Дятловский сельсовет

 Дятловский сельсовет — в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии
 Дятловский сельсовет — в Реутовском и Балашихинском районах Московской области (упразднён в 1954)
 Дятловский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Дятловский сельсовет — название Дубровинского сельсовета Шаховского района Московской области в 1920-е годы